

Назаровка — село, Щербактинський район, Павлодарська область

Назаровка — село, Михайловський район, Алтайський край
 Назаровка — селище, Первомайський район, Оренбурзька область
 Назаровка — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Назаровка — присілок, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Назаровка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Назарівка